Lethmate ist der Familienname folgender Personen:
 Edith Peres-Lethmate (1927–2017), deutsche Bildhauerin
 Kaspar Friedrich von Lethmate (1652–1714), kurbrandenburger Generalmajor

Siehe auch:
 Letmathe (Begriffsklärung)